Goic ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Goic (* 1972), chilenische Politikerin
 Alejandro Goic (* 1940), chilenischer Geistlicher